Chaetothyriales är en ordning av svampar. Chaetothyriales ingår i klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetothyriales